Кубок володарів кубків EHF серед чоловіків () — турнір був офіційним змаганням для чоловічих гандбольних клубів Європи, які виграли свій національний кубок, і проходив щороку. З сезону 2012–2013 років змагання чоловіків були об’єднані з Кубок ЄГФ.

Призери

Призери по країнам

Посилання 
сайт ЄГФ

Міжнародні гандбольні змагання
Засновані в Європі 1976
1976 у європейському спорті